Celles puede referirse a:

Divisiones administrativas

En Bélgica 
 Celles, comuna en la provincia de Henao;

En España 
 Celles, parroquia asturiana del concejo de Siero;
 Celles, parroquia asturiana del concejo de Noreña;

En Francia 
 Celles, comuna de Ariège;
 Celles, comuna de Cantal;
 Celles, comuna de Charente Marítimo;
 Celles, comuna de Dordoña;
 Celles, comuna de Hérault;